Csehország
Řeka település a Frýdek-Místeki járásban, a Morva–Sziléziai kerületben

 Horvátország
Reka falu Kapronca községben, Kapronca-Körös megyében
Reka, Fiume (horvátul Rijeka) város szlovén neve

 Szerbia
Reka falu Kladovo községben, a Bori körzetben

 Szlovénia
Reka falu Laško községben, a Savinja régióban